VVI steht für:

 Flughafen Viru Viru in Bolivien nach dem IATA-Code
 Vertical Velocity Indicator,  ein Variometer bzw. Steigmesser
 Vorvertragliche Information, siehe  Kreditgeber
 Kammerschrittmacher VVI, siehe Herzschrittmacher

VVI